Открытый чемпионат Нью-Йорка (до 2002 года Hamlet Cup, в 2003—2004 годах TD Waterhouse Cup) — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий на хардовых кортах Юниондейла (Нью-Йорк).

История 
Турнир на Лонг-Айленде, носивший вначале название Hamlet Challenge Cup, был основан как показательный и проводился с целью сбора денег на местный кантри-клуб в районе Джерико. В 80-е годы в нём участвовали Джон Макинрой, Илие Настасе, Джимми Коннорс, Иван Лендл и Стефан Эдберг. В 1990 году турнир был перенесён из Джерико в Коммак, где оставался следующие 15 лет. С 1990 по 2004 год турнир входил в календарь АТР-тура и принадлежал к базовой категории турниров АТР — вначале ATP World, а позже ATP International. В последний год проведения призовой фонд турнира составлял 355 тысяч долларов при турнирной сетке, рассчитанной на 32 игрока в одиночном разряде и 16 пар.

В 2004 году турнир на Лонг-Айленде прошёл в последний раз. Попытка перенести его из Коммака в Эйзенхауэр-парк не увенчалась успехом, и от турнира, в последние годы не собиравшего ведущих игроков из-за близости по времени к Открытому чемпионату США, решено было отказаться. Турнир был выкуплен АТР и после борьбы между Нью-Хейвеном и Чикаго был передан Нью-Хейвену, где его спонсором стала уже проводившая женский турнир компания Pilot.

В 2018 году турнир на Лонг-Айленде вернулся в календарь основной серии ATP, когда местные организаторы получили право провести в Нассау Ветеранз Мемориал Колизеум соревнование вместо ликвидированного турнира в Мемфисе.

Победители и финалисты 
За время проведения турнира в рамках АТР-тура три теннисиста — Евгений Кафельников, Магнус Норман и Парадорн Шричапан — сумели дважды выиграть его в одиночном разряде, причём все выигрывали по два раза подряд. Среди победителей турнира были также Иван Лендл, Стефан Эдберг, Патрик Рафтер, Ллейтон Хьюитт и олимпийский чемпион Марк Россе. Несколько игроков по два раза побеждали в турнире пар, в том числе пара Джонатан Старк/Кевин Ульетт — два года подряд. Ни одному теннисисту не удалось победить в обоих разрядах.

Несмотря на то, что американский мужской теннис в период проведения турнира переживал расцвет, ни одному хозяину корта так и не довелось его выиграть за 15 лет, хотя Иван Лендл, Майкл Чанг, Пит Сампрас и Джеймс Блейк доходили до финала. Шесть американских теннисистов выигрывали турнир в парах, в том числе дважды (в 1992 и 1996 годах) первенствовали чисто американские пары. В 2000 году трое из четырёх финалистов парного турнира представляли США.

Среди представителей республик бывшего СССР, кроме Кафельникова, чемпионом турнира становился украинец Андрей Медведев. Представляющий Россию Александр Волков также играл в финале парного турнира.

Финалы турниров

Примечания

Ссылки 
 Сайт турнира 
 Архив турниров на сайте АТР-тура

Открытый чемпионат Нью-Йорка по теннису